Rich kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Hewitt Rich
 Thomas H. Rich
 William Rich

Robotskapade auktorsförkortningar